

Cinema 
 Alamo (The last command) – film western del 1955 di Frank Lloyd
 La battaglia di Alamo (The Alamo) – film western del 1960 di John Wayne che ottenne 7 nomination al premio oscar
 The Immortal Alamo – cortometraggio del 1911 di William F. Haddock
 Alamo - Gli ultimi eroi (The Alamo) – film del 2004 di John Lee Hancock

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Alamo – census-designated place della contea di Contra Costa, California
 Alamo – città della Contea di Williams, Dakota del Nord
 Alamo – capoluogo della Contea di Wheeler, Georgia
 Alamo – città della Contea di Montgomery nell'Indiana
 Alamo – township della Contea di Kalamazoo, Michigan
 Alamo – comunità della Contea di Lincoln, Nevada
 Alamo – census-designated place della Contea di Socorro, Nuovo Messico
 Alamo – capoluogo della Contea di Crockett, Tennessee
 Alamo – città della Contea di Hidalgo, Texas
 Alamo o El Alamo – piccola missione di costruzione spagnola nei pressi di San Antonio, Texas, dove si svolse la battaglia di Alamo

Musica 
 Alamo – gruppo musicale pop punk brasiliano

Pagine correlate 
 The Alamo